Севко — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Севко, Болеслав Иванович (1940—2002) — белорусский актер, заслуженный артист Белоруссии.
 Севко, Павел Антонович — советский хозяйственный, государственный и политический деятель.